Preghiera – pratica comune a tutte le religioni

Religione

Ebraismo
 Preghiera ebraica

Cristianesimo
 Preghiera eucaristica
 Preghiera semplice
 Preghiera di Gesù

Islam
 Preghiera islamica

Bahai
 Preghiera bahai

Altro
 Preghiera – album dei Cugini di Campagna
 Preghiera – film documentario del 2017 diretto da Davide Cavuti